Osoby o tym nazwisku:
 Antonio Pedroza – meksykański piłkarz
 Alejandro Pedroza – meksykański bokser
 Juan Sebastián Pedroza – kolumbijski piłkarz